Río Colorado kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Río Colorado (kommunhuvudort), Río Negro,

Chile 

 Río Corcovado (vattendrag i Chile), Región de Los Lagos,

Costa Rica 

 Río Colorado (vattendrag i Costa Rica, Limón),

Mexiko 

 Río Colorado (ort), Chiapas, Pueblo Nuevo Solistahuacán,